Les traversodontidés (Traversodontidae), aussi connus sous le nom de traversodontes, forment une famille éteinte de cynodontes herbivores ayant vécu principalement du Trias moyen à la fin  du Trias supérieur. Les traversodontes ont principalement vécu dans le Gondwana, avec de nombreuses espèces connues d'Afrique et d'Amérique du Sud. Récemment, des traversodontidés ont également été trouvés en Europe et dans l'est de l'Amérique du Nord. La famille des Traversodontidae a été érigée par Friedrich von Huene en 1936 pour les cynodontes trouvés pour la première fois à São Pedro do Sul à Paleorrota, au Brésil.

Description 

Les traversodontes sont membres des Gomphodontia, un groupe de cynodontes cynognathiens herbivores. En guise d'adaptation à la consommation de plantes, ils ont de larges dents postcanines derrière de grandes canines. Ces postcanines sont étroitement espacées, leurs couronnes se touchant. Chacun est généralement plus large que long et est couvert de plusieurs cuspides. En raison de leur complexité, les dents postcanines sont le principal moyen d'identifier et de distinguer les différentes espèces de traversodontes.

Les traversodontes ont des crânes relativement courts. Le museau est beaucoup plus étroit que l'arrière du crâne. La pointe du museau est plus large que le milieu, car elle se resserre derrière les grandes canines. Les rangées de dents des mâchoires supérieures sont incrustées tandis que les maxillaires et les arcades zygomatiques s'étendent vers l'extérieur, ce qui suggère que les traversodontidés peuvent avoir eu des joues. Les caractéristiques primitives des traversodontes comprennent des plaques costales autour des vertèbres, qui stabilisent la colonne vertébrale. Ces plaques ont été perdues chez les traversodontes plus dérivés comme Exaeretodon.

Phylogénie 
Traversodontidae appartient à un grand clade de cynodontes appelé Cynognathia. La plupart des analyses phylogénétiques le placent comme le taxon frère de la famille des Trirachodontidae, et les deux groupes sont placés dans le sous-clade Gomphodontia. L'analyse de Kammerer et al. (2012) trouvent un soutien solide pour deux clades au sein des Traversodontidae : la sous-famille Gomphodontosuchinae, qui avait été identifiée en 2008, et la sous-famille nouvellement nommée Massetognathinae. Ci-dessous un cladogramme de cette analyse :

Paléobiologie 
Alors que la plupart des traversodontes étaient des cynodontes relativement grands, en particulier Scalenodontoides, ayant un crâne extrapolé de , ce qui en fait potentiellement le plus grand cynodonte non mammalien connu, certaines formes européennes du Trias supérieur comme Maubeugia et Habayia étant très petites. Ces traversodontes ont vécu au cours de la phase Rhétien du Trias supérieur lorsque la montée du niveau de la mer a divisé l'Europe occidentale en un archipel insulaire. Les traversodontidés de ces îles sont probablement devenus plus petits en raison du nanisme insulaire.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Therapsida
 Cynodontia
 Gomphodontia

Liens externes 

Famille de cynodontes (nom scientifique)
Cynodonte du Trias
Taxon fossile décrit en 1936